Змагання з настільного тенісу в одиночному розряді серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувалися з 24 по 29 липня 2021 року в Токійському палаці спорту.

Кваліфікація

Розклад

Сіяні гравчині 
Перші 16 сіяних гравчинь кваліфікуються одразу в третій раунд.

Сіяні з 17-ї по 32-гу гравчині кваліфікуються одразу в другий раунд.

Турнірна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Попередні раунди

Примітки

Посилання 
Draw 
Preliminary round draw 

одиночний розряд (жінки)